Населені пункти в Чехії:

 Држінов (Кромержиж)
 Држінов (Кладно)
 Држінов (Мєльнік)